Il doppio  dell'Internazionali Trismoka 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Frederik Nielsen e Ken Skupski erano i detentori del titolo, ma Nielsen quest'anno non ha partecipato.

Skupski ha fatto coppia con Jamie Delgado e ha battuto in finale Martin Fischer e Philipp Oswald 7–5, 7–5.

Teste di serie

  Martin Emmrich /  Andreas Siljeström (semifinali)
  Dustin Brown /  Jonathan Marray (semifinali)

  Jamie Delgado /  Ken Skupski (campioni)
  Olivier Charroin /  Aleksandr Kudrjavcev (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Internazionali Trismoka 2012